Ракуни (лат. -{Procyonidae}-) су породица сисара из реда звери. Врсте из ове породице насељавају континенте Новог света Северну и Јужну Америку, а међу њима су ракун, коатији, кинкаџу, олингои, олингито, какомистл и прстенорепа мачка. Насељавају различита станишта и по правилу су сваштоједи.

Еволуција 

Фосили проционида за које се некада веровало да припадају роду Bassariscus, који укључује савремени прстенасти реп и какомисту, идентификовани су из епохе миоцена, пре око 20 милиона година (Ма). Претпоставља се да су рани проциониди били изданак канида који су се прилагодили свеједној исхрани. Недавна еволуција проционида била је усредсређена на Централну Америку (где је њихова разноврсност највећа); они су ушли у раније изоловану Јужну Америку као део Велике америчке размене, почевши од пре око 7,3 Ма у касном миоцену, са појавом Cyonasua.

Генетске студије су показале да су кинкаџуси сестринска група свих осталих постојећих проционида; они су се одвојили пре око 22,6 Ма. Кладе које воде до коатиса и олинга на једној грани, и до прстенастих репова и ракуна на другој, раздвојиле су се пре око 17,7 милиона година. Процењује се да се дивергенција између олинга и коатија догодила пре око 10,2 Ма, отприлике у исто време када су се разишли прстенасти репови и ракуни. Процењује се да је до раздвајања коатиса и планинских коатиса дошло пре 7,7 Ма.

Класификација 

Постојала је значајна историјска неизвесност у вези са исправном класификацијом неколико чланова. Црвени панда је раније био класификован у ову породицу, али је сада класификован у своју породицу, Ailuridae, на основу студија молекуларне биологије. Статус различитих олинга је био споран: неки су их све сматрали подврстама Bassaricyon gabbii пре него што су подаци о ДНК секвенци показали другачије.

Традиционална класификациона шема приказана доле на левој страни претходила је недавној револуцији у нашем разумевању филогеније проционида на основу анализе генетичке секвенце. Ова застарела класификација групише кинкаџусе и олинге на основу сличности у морфологији за које се сада зна да су пример паралелне еволуције; слично томе, коати су приказани као најближи ракуни, док су у ствари најближи олинзима. Испод је кладограм који приказује резултате молекуларних студија према подацима из 2013. године. Род Nasuella није укључен у ове студије, али је у посебној студији откривено да припада у  Nasua.

Породица ракуни (Procyonidae) према превазиђеној традиционалној класификацији:
 Потпородица -{Procyoninae}-
 Племе -{Procyonini}-
 Потплеме -{Procyonina}-
 Род -{Procyon}-
 Ракун ракојед (-{Procyon cancrivorus}-)
 Козумелски ракун (-{Procyon pygmaeus}-)
 Северноамерички ракун (-{Procyon lotor}-)
 Потплеме -{Nasuina}-
 Род -{Nasua}-
 Јужноамерички коати (-{Nasua nasua}-)
 Белоноси коати (-{Nasua narica}-)
 Род -{Nasuella}-
 Западни планински коати (-{Nasuella olivacea}-)
 Источни планински коати (-{Nasuella meridensis}-)
 Племе -{Bassariscini}-
 Род -{Bassariscus}-
 Прстенорепа мачка (-{Bassariscus astutus}-)
 Какомистл (-{Bassariscus sumichrasti}-)
 Потпородица -{Potosinae}-
 Род -{Potos}-
 Кинкаџу (-{Potos flavus}-)
 Род -{Bassaricyon}-
 Северни олинго (-{Bassaricyon gabbii}-)
 Источни долински олинго (-{Bassaricyon alleni}-)
 Западни долински олинго (-{Bassaricyon medius}-)
 Олингито (-{Bassaricyon neblina}-)

Филогенија 
Следећи кладограм приказује филогенетске односе између врста породице ракуни, ови односи су расветљени након неколико спроведених молекуларних студија:

Референце

Литература

Спољашње везе 

 -{Raccoon Tracks: general information about raccoons}-
 -{Remo Raccoon's Home Page: website about pet raccoons, including information about First Aid help and U.S. state regulations (October}-) 2000
 -{Information about dealing with urban raccoons  Washington Department of Fish and Wildlife}-